Olhodaguense – abitanti di Olho d'Água das Cunhãs
Olhodaguense – abitanti di Olho d'Água das Flores
Olhodaguense – abitanti di Olho d'Água